Il doppio  del Genoa Open Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Andre Begemann e Martin Emmrich erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Daniele Bracciali e Oliver Marach hanno battuto in finale Marin Draganja e Mate Pavić 6–3, 2–6, [11–9].

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Oliver Marach (Campioni)
  Mateusz Kowalczyk /  Igor Zelenay (semifinali)

  Dustin Brown /  Philipp Marx (primo turno)
  Marin Draganja /  Mate Pavić (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Genoa Open Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013